Браньосера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина.  Занимает площадь 61,97 км². Население — 262 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 136 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento
 Web del Ayuntamiento. Diputación de Palencia
 Diputación de Palencia
 Turismo en la Provincia de Palencia
 Programa Vivo mi Pueblo / Censo provincial de vivienda y suelo
 Asociación El Fuero

Муниципалитеты Паленсии